Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Jim Thomas che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Chris Guccione 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Jim Thomas (Campioni)
 Chris Haggard /  Travis Parrott (primo turno)

 Stephen Huss /  Tripp Phillips (quarti di finale)
 Ashley Fisher /  Justin Gimelstob (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2006